Ultimo giro (Last Orders) – romanzo di Graham Swift del 1996
L'ultimo bicchiere (Last Orders) – film del 2001 diretto da Fred Schepisi, tratto dal romanzo Ultimo giro